Синко́па ( — «відрубування», «відсічення») — термін, що має такі значення:

 Синкопа — в музиці — зміщення акценту з сильної (або відносно сильної) долі такту на слабку.
 Синкопа — в лінгвістиці — випадання голосного звука або групи звуків у слові між приголосними, у деяких випадках термін може вживатися як синонім елізії.
 Синкопа (в медицині) — глибока непритомність, спричинювана раптовим занепадом серцевої діяльності.
 «Синкопа» — Запорізький джаз-клуб (1960-ті)

Джерела 
 Синкопа. — на сайті www.slovnyk.net.